HMS Scott — назва трьох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Перший корабель був названий на честь письменника Вальтера Скотта, решта - на честь полярного дослідника Роберта Скотта.

 HMS Scott (1917) — лідер типу «Адміралті». Збудований у 1918 році. Загинув 15 серпня 1918 року (потоплений підводним човном або підірвався на міні у Північному морі).
 HMS Scott (J79) — тральщик типу «Гальсіон». Збудований у 1939 році. Брав участь у Другій світовій війні. Зданий на злам у 1965 році.
 HMS Scott (H131) — гідрографічне судно, збудоване у 1997 році. Станом на 2019 рік перебуває на службі.

Кораблі ВМС Великої Британії